Niemcy:
 Fürth – dzielnica Grevenbroich
 Fürth – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Fürth – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Fürth – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße

Osoby:
 Emil von Fürth – austriacki polityk
 Jaro Fürth – asutriacki aktor

Zobacz też:
 Furth
 Fürthen
 SpVgg Greuther Fürth